L'Opperhoofd de Maurice est le représentant de l'Île Maurice néerlandaise, dans l'actuel Maurice entre 1598 à 1718.

L'île a été administré par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales avant d'être abandonné.

Liste des Opperhoofds (1598–1710)

Voir aussi 
 Gouverneur de Maurice (1598-1968)
  Gouverneur de l'Île de France (1718-1810) 
  Gouverneur de Maurice britannique (1810–1968)
  Gouverneur général de Maurice (1968-1992) 
  Président de la République de Maurice (Depuis 1992)

Références